Пётр Федотович Веновский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1903 году в Ржеве. Член КПСС.

С 1918 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1918—1955 гг. — рабочий железнодорожных мастерских, помощник машиниста, машинист паровоза Ржевского паровозного депо Калининской железной дороги.

Помимо высоких достижений в перевозке грузов был известен тем, что в 1943 году был машинистом поезда, на котором Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин совершил поездку с фронта из Калининской области.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. Делегат 18-го съезда ВКП(б).

Умер в Ржеве в 1978 году.

Ссылки 
 Коган, Самуил Львович. Петр Федотович Веновский, машинист, депутат Верховного Совета СССР [Текст] : [Биогр. очерк]. - Москва : Трансжелдориздат, 1939. - 16 с. : портр.; 14 см.
 Веновский
 Веновский

Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)